Премия «Давид ди Донателло» за жизненные достижения () — один из призов национальной итальянской кинопремии Давид ди Донателло. Вручается ежегодно с 1973 года.

Список лауреатов и номинантов

1970-е 
1973: 
Генри Фонда

1974: 
Берт Ланкастер

1975: 
Фред Астер 
Дженнифер Джонс

1979: 
Амедео Наццари

1980-е 
1980: 
Сузо Чекки д’Амико 
Рэй Старк

1981: 
Альберто Сорди

1983: 
Марчелло Мастроянни 
Ханна Шигулла

1986: 
Джульетта Мазина
 Premio Alitalia: Нанни Моретти
 Специальный приз: Francesco Cossiga
 Специальный приз: Nicola Signorello

1987: 
Марио Чекки Гори
Альдо Фабрици  
Франческо Рози
 Premio Alitalia: Анна Мария Клементелли
 Premio Alitalia: Сильвио Клементелли
 Premio Alitalia: Дамиано Дамиани
 Premio Alitalia: Фульвио Лучизано
 Специальный приз: Elena Valanzano

 1988
 Premio Alitalia: Клаудия Кардинале
 Специальный приз: Джулио Андреотти

 1989
 Premio Alitalia: Моника Витти

1990-е 
 1990: 
Premio Alitalia: Нино Манфреди 
Специальный приз: Альберто Сорди

1991: 
Марио Чекки Гори
Марио Нашимбене
Алида Валли
 Специальный приз: Витторио Гассман

1992
 Специальный приз: Джузеппе Йерачитано
 Специальный приз: Валентина Скаличи
 Специальный приз della giuria: Роберто Бениньи

 1993: 
David Franco Cristaldi: Карло Людовико Брагалья
 Специальный приз: Карло Чекки

1994: 
Альберто Сорди  
 David Franco Cristaldi: Альберто Латтуада  
 Специальный приз: Стефано Дионизи

 1995
 Специальный приз: Витторио Чекки Гори  
 Специальный приз: Аурелио Де Лаурентис  
 Специальный приз: Милчо Манчевски  
 Специальный приз: Микеле Плачидо  

1996: 
Витторио Гассман
Джина Лоллобриджида
 Специальный приз: Вирна Лизи
 Специальный приз: Витторио Чекки Гори
 Специальный приз: Аурелио Де Лаурентис  
 Специальный приз: Джованни Ди Клементе 
 
1997: 
Клаудия Кардинале
 Марчелло Мастроянни память
 Специальный приз: Academy Pictures

1998: 
Туллио Пинелли

1999: 
Мауро Болоньини
Софи Лорен 
Альберто Сорди
 Premio Cinecittà: Данте Ферретти

2000-е 
2001: 
Специальный приз: Тони Кёртис 
Специальный приз: Мартин Скорсезе
 Специальный приз: Enzo Verzini

2002: 
Специальный приз: Лайза Миннелли
Специальный приз: Карло Рамбальди
Специальный приз: Франко Дзеффирелли

2003: 
Специальный приз: Грегори Пек 
Специальный приз: Изабель Юппер

2004: 
Специальный приз: Гоффредо Ломбардо
 Специальный приз: Стивен Спилберг

2005: 
Марио Моничелли 
Дино Ризи
 Специальный приз: Cecchi Gori Group
 Специальный приз: Карло Адзелио Чампи
 Специальный приз: Том Круз

2006: Пятидесятая кинопремия 
Сузо Чекки д’Амико
Дино Де Лаурентис 
Марио Гарбулья
Джина Лоллобриджида
Эннио Морриконе
Франческо Рози
Джузеппе Ротунно
Пьеро Този

2007: 
Карло Лиццани
Джулиано Монтальдо
Армандо Тровайоли

2008: 
Луиджи Маньи
 Специальный приз: Габриэле Муччино
 Специальный приз: Карло Вердоне
 Специальный приз: Cinema italiano

2009: 
Вирна Лизи
Фульвио Лучизано
Паоло Вилладжо
 Специальный приз: Кристиан Де Сика

2010-е 
2010: 
Тонино Гуэрра
Теренс Хилл
Бад Спенсер
Лина Вертмюллер

2011: 
Клаудио Бонивенто
Этторе Скола
 Специальный приз: Джорджо Наполитано

2012: 
Лилиана Кавани

2013: 
 Винченцо Черами

 2014:
 Марко Беллоккьо
 Карло Маццакурати память
 Андреа Оккипинти
 Риц Ортолани  память

См. также 
 Кинематограф Италии

Ссылки 
 Сайт премии 

Заслуги